Die Qatar Total Open 2016 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier 5 als Teil der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier fand vom 22. bis zum 27. Februar 2016 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt; es war die vierzehnte Ausgabe des Turniers.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total Open 2016 fand vom 19. bis 20. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Doha